Lussac (Charente)
 Lussac (Gironde)

Desambiguações de topônimos